Dominique Azzaro, boxeur français ;
Erminio Azzaro (né en 1948), athlète italien ;
Lorena Azzaro (née en 2000), footballeuse française ;
Loris Azzaro (1933-2003), couturier et parfumeur franco-italien ;
Mathis Azzaro (né en 2000), coureur cycliste français.